Le tournoi de qualification du simple messieurs de l'Open d'Australie 2018 se déroule du 10 au .

16 des 128 joueurs engagés se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de trois tours.

Primes et points 

 Un joueur issu des qualifications reçoit les points de son dernier tour dans le tableau principal plus 25 points ATP supplémentaires et la prime de son dernier tour.

Têtes de série

Qualifiés 

  Salvatore Caruso
  Dennis Novak
  Jaume Munar
  Quentin Halys
  Vasek Pospisil
  Kevin King
  Denis Kudla
  Mackenzie McDonald
  Elias Ymer
  Dustin Brown
  Casper Ruud
  Lorenzo Sonego
  Ruben Bemelmans
  Václav Šafránek
  Yuki Bhambri
  Matthias Bachinger

Repêchés 
Deux places de lucky loser sont par ailleurs attribuées pour participer au tableau principal à la suite des forfaits de Filip Krajinović et Lu Yen-hsun. Deux joueurs sont tirés au sort parmi les huit meilleurs joueurs éliminés au dernier tour des qualifications. Il s'agit de :
  Peter Polansky
  Matteo Berrettini

Tableaux

Premier qualifié

Deuxième qualifié

Troisième qualifié

Quatrième qualifié

Cinquième qualifié

Sixième qualifié

Septième qualifié

Huitième qualifié

Neuvième qualifié

Dixième qualifié

Onzième qualifié

Douzième qualifié

Treizième qualifié

Quatorzième qualifié

Quinzième qualifié

Seizième qualifié

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple messieurs de l'Open d'Australie 2018
 Tournoi de qualification du simple dames

Liens externes 
  Site officiel
 
 
 

2018
Tennis masculin en 2018
Open d'Australie